

Acronimi 
 Government Accountability Office – organismo di controllo del Congresso degli Stati Uniti d'America

Codici 
 GAO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Los Canos di Guantánamo (Cuba)
 gao – codice ISO 639-3 della lingua gants

Geografia 
 Burkina Faso
 Gao – dipartimento 
 Mali
 Gao – comune, capoluogo della regione e del circondario omonimi
 Circondario di Gao
 Regione di Gao

 Cina
 Contea di Gao – contea della provincia di Sichuan e amministrata dalla prefettura di Yibin

Persone 
 Anhua Gao – scrittrice cinese naturalizzata britannica
 Godfrey Gao – modello e attore taiwanese naturalizzato canadese
 Jessica Gao – sceneggiatrice e produttrice cinematografica statunitense
 Gao Di – calciatore cinese
 Gao Fengwen – calciatore e allenatore di calcio cinese
 Gao Gang – politico e militare cinese
 Gao Hongbo – allenatore di calcio ed ex calciatore cinese
 Gao Jialing – pallavolista cinese
 Gao Jiamin – ex artista marziale cinese naturalizzata statunitense
 Gao Jianbin – ex calciatore cinese
 Gao Jun – ex tennistavolista cinese
 Gao Lei – ginnasta cinese
 Gao Lin – calciatore cinese
 Gao Ling – giocatrice di badminton cinese
 Gao Min – ex tuffatrice e allenatrice di tuffi cinese
 Gāo Míng – drammaturgo cinese
 Gao Qi – poeta e scrittore cinese
 Gao Sheng – allenatore di calcio ed ex calciatore cinese
 Gao Shun – generale cinese
 Gao Shuying – astista cinese
 Gao Tianyi – calciatore cinese
 Gao Tingyu – pattinatore di velocità su ghiaccio cinese
 Gao Xing – astronomo amatoriale cinese
 Gao Xingjian – scrittore, drammaturgo, poeta, saggista, pittore, traduttore e cineasta cinese naturalizzato francese
 Gao Xinyu – tennista cinese
 Gao Yao – allenatore di calcio ed ex calciatore cinese
 Gao Yu – giornalista cinese
 Gao Yulan – canottiera cinese
 Gao Zhisheng – avvocato e attivista cinese
 Gao Zhongxun – ex calciatore cinese di origine coreana

Altro 
 Gao-Guenie – meteorite caduto nel 1960 in Burkina Faso, in precedenza noto anche come Gao
 Impero Gao – antico stato africano con capitale Gao (Mali)
 Lingua gao (codice ISO 639-3 gga)

Pagine correlate 
 Gao Feng